De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 2010 werd op 19 januari 2011 gehouden in het casino van Oostende en uitgezonden op VTM. Bij deze gelegenheid won Mbark Boussoufa na diverse stemrondes voor de tweede keer deze voetbaltrofee. Het gala werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Robin Janssens en Francesca Vanthielen.

De prijsuitreiking

Mbark Boussoufa won de eerste stemronde overtuigend met 242 punten. Zijn ploegmaat Romelu Lukaku werd in die ronde tweede, voor Lucas Biglia en Jelle Van Damme, beiden eveneens Anderlecht-spelers. In de tweede stemronde werd Boussoufa pas derde, na Jelle Vossen en Lukaku. Toch was dat voldoende om voor de tweede keer de Gouden Schoen te winnen.

De meeste stemgerechtigden noemden Boussoufa een terecht winnaar omdat hij tijdens het kalenderjaar 2010 regelmatig gepresteerd had, dit in tegenstelling tot Lukaku, die in de play-offs van het seizoen 2009/10 weggezakt was. Vossen had zijn derde plaats vooral te danken aan de zestien doelpunten die hij in de heenronde van het seizoen 2010/11 gescoord had.

Boussoufa kreeg de trofee uit handen van Eric Gerets, de toenmalige bondscoach van Marokko en tevens de winnaar uit 1982. Wesley Sonck maakte het Doelpunt van het Jaar en afscheidnemend scheidsrechter Frank De Bleeckere kreeg de Lifetime Achievement Award. Vincent Kompany, ten slotte, werd uitgeroepen tot Beste Belg in het Buitenland.

Uitslag

Gouden Schoen

Beste Belg in het Buitenland

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 2010